Нютън или Нютон може да се отнася за:

 Нютон (N), единица за сила

 Хора
 Алфред Нютън (1829-1907), британски зоолог
 Исак Нютон (1642-1727), английски учен
 Хелмут Нютън (1920-2004), американски фотограф
 Хюи Нютън (1942-1989), американски политик
 Чарлз Томас Нютън (1816-1894), британски археолог

 Градове
 Нютън, Айова, САЩ
 Нютън, Канзас, САЩ
 Нютън, Масачузетс, САЩ

 Окръзи в САЩ
 Нютън, Арканзас
 Нютън, Джорджия
 Нютън, Индиана
 Нютън, Мисисипи
 Нютън, Мисури
 Нютън, Тексас
 Нютън, Арканзас

 Други
 Нютън (кратер на Марс)
 Нютън (кратер на Луната)